Gigolo Aunts — американская пауэр-поп-группа, основанная в 1981 году в городе Потсдам (штат Нью-Йорк). Первое время коллектив носил название «Sniper», но в 1986 году был переименован в Gigolo Aunts (после песни Сида Барретта) и переехал в Бостон (штат Массачусетс). Наибольший коммерческий успех группе принесла песня «Where I find my heaven» с альбома «Flippin' out», которая попала в саундтрек кинокомедии «Тупой и ещё тупее», а также была добавлена в ситуационную комедию «Game on». Кроме того, песня «Little wild one» стала частью звукового сопровождения фильма «То, что ты делаешь!».

Альбомы 
1987 — Better than fish (демозапись)
1988 — Everybody happy
1990 — Tales from the vinegar side
1993 — Full-on bloom (мини-альбом)
1994 — Flippin' out
1997 — Learn to play guitar (мини-альбом)
1999 — Minor chords and major themes
1999 — Everyone can fly (мини-альбом)
2000 — The one before the last
2002 — Pacific ocean blues (первоначально вышел в Испании и Японии, в США появился только в 2003 году)

Синглы 
1991 — Bloom (ограниченный тираж)
1992 — I am the cosmos
1992 — Cope
1993 — Gun
1994 — Mrs. Washington
1995 — Where I find my heaven
1999 — Everyone can fly
1999 — The big lie
2000 — The girl from yesterday (издавался только в Испании)

Сборники 
1998 — Where I find my heaven — The singles album

Ссылки 
 Gigoloaunts.net - Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Пауэр-поп-группы США